Le mot phlog peut signifier :
 blog mais avec le ph pour gopher au lieu du b de web ;
 Photoblog.